Шеол — фінікійська богиня підземного світу
 Шеол — потойбічний світ в юдаїзмі